Жоли́ ( или ) — французская фамилия. Известные носители:

 Жоли, Альберт (1912—2000) — американский предприниматель и антикоммунистический политик.
 Жоли, Антуан (1672—1753) — французский драматург и археолог.
 Жоли, Анри (1839—1925) — французский философ.
 Жоли, Аристид (1824—1893) — французский учёный.
 Жоли, Гийом (род. 1985) — французский гандболист.
 Жоли, Ева (урождённая Гру Ева Фарсет; род. 1943) — французская общественно-политическая деятельница.
 Жоли, Морис (1829—1879) — французский адвокат.
 Жоли, Сильви (1934—2015) — французская актриса и юморист.
 Жоли, Эмиль (1904—1980) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Жолли, Филипп (1809—1884) — немецкий математик и физик.